The State, journal américain fondé en 1891 ;
 The State, album du groupe canadien de rock Nickelback sorti en 2000 ;
 The State, mini série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2017.